Serena Williams era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato.

Angelique Kerber ha sconfitto in finale Karolína Plíšková con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno

  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Karolína Plíšková (finale)

  Angelique Kerber (Campionessa)
  Andrea Petković (secondo turno)
  Madison Keys (secondo turno)
<li>  Elina Svitolina (semifinale)

Qualificate 

  Misaki Doi (secondo turno)
  Kateryna Bondarenko (primo turno)

  Kimiko Date-Krumm (secondo turno)
  Nicole Gibbs (secondo turno)

Wildcard 

  Catherine Bellis (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)

  Caroline Wozniacki (secondo turno)
<li>  Carol Zhao (primo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2015
WTA Tour 2015